Fitschen ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Fitschen (* 1968), deutsche Fußballspielerin
 Hans-Harald Fitschen, Landrat des Landkreises Rotenburg (Wümme)
 Jan Fitschen (* 1977), deutscher Langstreckenläufer
 Jost Fitschen (1869–1947), deutscher Botaniker und Mitautor der bekannten Exkursionsflora

 Klaus Fitschen (* 1961), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Thomas Fitschen (* 1959), deutscher Diplomat

Fitschen bezeichnet:

 Schmeil-Fitschen, botanische Exkursionsflora
 Fitschenband, Türbeschläge

Siehe auch:

 Fittschen